Groenteboer, een verkoper van groente
 Hanneke Groenteman, een Nederlandse journaliste
 Gijs Groenteman, een Nederlandse schrijver en presentator
 Kees Groenteman, een Nederlandse muzikant